Склад збірної Норвегії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Норвегія
Норвегія 1998